Анатолий Павлович Булатов () — доктор биологических наук, профессор.

Биография 
Анатолий Павлович Булатов родился 14 сентября 1939 года в деревне Нижне-Лемазы Лемазинского сельсовета Дуванского района Башкирской АССР, ныне деревня объединена с селом Верхне-Лемазы в село Лемазы того же сельсовета и района Республики Башкортостан.

Окончил Ярославскую школу Дуванского района.

В 1963 году окончил зооинженерный факультет Курганского сельскохозяйственного института.

Трудовую деятельность начал главным зоотехником колхоза «Маяк» Менщиковского  сельсовета Белозерского района Курганской области.

В 1965 году был зачислен аспирантом Курганского сельскохозяйственного института, с 1968 года заместитель декана зоотехнического факультета. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «К использованию сенажа и силоса из проявленной люцерны в рационе дойных коров».

С 1971 по 1980 годы работал заведующим кафедрой кормления и разведения сельскохозяйственных животных Тюменского сельскохозяйственного института. В 1972 году присвоено учёное звание доцента.

С 1981 по 1988 годы заведовал Курганским отделом физиолого-биохимических основ производства говядины Всесоюзного научно-исследовательского института физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных (город Боровск, Калужская область). В октябре 1986 года защитил докторскую диссертацию, в мае 1987 года ему присвоена учёная степень доктора биологических наук.

С 1988 по 2011 годы работал заведующим кафедрой кормления сельскохозяйственных животных и научным руководителем проблемной лаборатории по физиологии, биохимии и питанию сельскохозяйственных животных Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т. С. Мальцева. В 1989 году утверждён в учёном звании профессор.

Проживал в п. КГСХА с. Лесниково Кетовского района Курганской области.

Анатолий Павлович Булатов умер после тяжёлой болезни 23 декабря 2017 года. Прощание было 25 декабря около корпуса факультета биотехнологии КГСХА.

Научная деятельность 
А. Булатов был специалистом в области кормления сельскохозяйственных животных и технологии кормов. Им изучена энергетическая, протеиновая, минеральная и витаминная питательность кормов. Отработана технология производства сенажа из различных кормовых культур применительно к условиям Зауралья. Разработана рецептура и определена продуктивная ценность рационов из кормовых ресурсов Зауралья.

Неоднократно назначался председателем Государственных экзаменационных комиссий в Тюменском, Омском, Курганском сельскохозяйственном институтах, был членом специализированного совета по защите диссертаций на соискание учёной степени доктора наук при Сибирском научно-исследовательском институте животноводства Сибирского отделения РАСХН и членом диссертационного совета в Омском аграрном университете.

Под его руководством 31 аспирант защитил кандидатские диссертации и 8 — докторские диссертации.

Научные труды 
Опубликовал свыше 250 научных и научно-методических работ, в том числе 7 учебных пособий с грифом учебно-методического объединения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, 12 книг, 16 учебно-методических работ, 13 рекомендаций.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 1994 год
 Медаль «Меценат столетия»
 Премия Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности, 2007 год
 Дипломы Всесоюзного Совета научно-технических обществ и Губернатора Курганской области за лучшие научные, научно-исследовательские и проектно-конструкторские разработки
 Почётные грамоты Курганского областного Совета народных депутатов и Администрации Курганской области
 Победитель Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга»
 Почётный житель с. Лесниково

Семья 
Жена Галина Николаевна — бухгалтер, дочери Ольга и Юлия — служащие.

Примечания 

Выпускники Курганской сельскохозяйственной академии
Персоналии:Белозерский район (Курганская область)
Персоналии:Тюмень
Преподаватели Государственного аграрного университета Северного Зауралья
Преподаватели Курганской государственной сельскохозяйственной академии